

Geografia 
 Ghiacciaio Mahaffey – ghiacciaio nella Terra di Ellsworth in Antartide
 Mahaffey – comune nella contea di Clearfield, Pennsylvania, Stati Uniti d'America

Persone 
 Madison Mahaffey – ex pallavolista statunitense
 Randy Mahaffey – ex cestista statunitense
 Valerie Mahaffey – attrice statunitense